Shax, Chax ou Scox est un démon issu des croyances de la goétie, science occulte de l'invocation d'entités démoniaques.

Le Lemegeton le mentionne en  de sa liste de démons tandis que la Pseudomonarchia daemonum le mentionne en .

Duc et grand marquis de l'enfer, Shax se présente sous la forme d'une cigogne. Il a la voix rauque et l'esprit porté au mensonge. Il vole l'argent dans les maisons qui en possèdent et ne le restitue qu'au bout de 1 200 ans, si toutefois il en a reçu l'ordre. Il dérobe aussi les chevaux. Shax exécute toujours les commandements qui lui sont donnés à condition de le contraindre à agir tout de suite. Bien qu'il promette d’obéir aux exorcistes, il ne le fait pas toujours. S'il n'est pas dans un triangle, il ment, et dans le cas contraire, il peut dire la vérité sur les choses surnaturelles. Il a le pouvoir d'indiquer les trésors cachés à condition que ceux-ci ne soient pas gardés par des esprits malins. Il commande trente légions.

Références

Bibliographie

Articles connexes 
 Lemegeton
 Démonologie
 Pseudomonarchia daemonum

Démon de la goétie